«Antonio Rojas» es el conjunto, del nombre propio Antonio y el apellido Rojas, que puede referirse a:

Personajes 
 Antonio Rojas (1818-1865), militar y guerrillero mexicano.
 Antonio Rojas (18??-1914), militar y guerrillero mexicano.
 Antonio Rojas, (1962) pintor, escultor y fotógrafo español.